Minstrel Man (1944), een film van Joseph H. Lewis
Minstrel Man (1977), een film van William A. Graham